Příjmení Hayes nosí více osobností:

 Bob Hayes (1942–2002) – americký atlet, sprinter a olympijský vítěz, poté hráč amerického fotbalu
 Derek W. Hayes – britský filmový režisér animovaného filmu
 Darren Hayes (* 1972) – australský zpěvák a komik
 Isaac Hayes (1942–2008) – americký zpěvák, hráč na klávesové nástroje, hudební skladatel a herec
 John Hayes (1886–1965) – americký atlet, olympijský vítěz v maratonu
 Louis Hayes (* 1937) – americký jazzový bubeník
 Peter Hayes – více osobností
 Rutherford B. Hayes (1822–1893) – 19. prezident Spojených států amerických
 Sean Hayes (* 1970) – americký převážně televizní herec, bavič, hudebník a producent
 Thomas Hayes (* 1997) – norsko-britský herec
 Tubby Hayes (1935–1973) – britský jazzový saxofonista, flétnista a vibrafonista
 William Hayes (1871–1940) – anglický fotograf
 William Hayes (egyptolog) (1903–1963) – americký egyptolog

ženy
 Helen Hayesová (1900–1993) – americká filmová a divadelní herečka (dva Oscary)
 Margo Hayes (* 1998) – americká sportovní lezkyně, juniorská mistryně světa
 Tara Hayes (* 1997) – britská sportovní lezkyně

jména
 Hayes Jones (*1938) – americký atlet, olympijský vítěz v běhu na 110 metrů překážek

jiné významy
 viz Hayes – rozcestník

podobná příjmení
 Haies
 Hales
 Hawes
 Hay
 Haynes
 Hays

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení